Kelpie steht für:

 Kelpie (Wassergeist), schottische Sagengestalt
 Kelpie (Musikprojekt), Folkband
 eine Hunderasse, siehe Australian Kelpie

Siehe auch:
 The Kelpies